Gondulphus is de naam van een tweetal heilige bisschoppen:
de bisschop van Metz: H. Gondulfus van Metz;
de opvolger van Monulfus als bisschop van Maastricht: H. Gondulfus van Maastricht;